Гиндин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Гиндин, Александр Шефтельевич (род. 1977) — российский пианист.
 Гиндин, Арон Маркович (1903—1981) — Герой Социалистического Труда, главный инженер специального управления «Братскгэсстрой».
 Гиндин, Иосиф Фролович (1900—1980) — советский историк.
 Гиндин, Леонид Александрович (1928—1994) — советский языковед, индоевропеист.
 Гиндин, Михаил Ефимович (1904—1967) — российский кинематографист, кинооператор, педагог, дважды лауреат Сталинской премии.
 Гиндин, Сергей Иосифович (род. 1945) — лингвист.